Parque de Los Novios puede referirse a:

  Colombia
 El Parque de Los Novios de la ciudad de Bogotá
 El Parque de Los Novios de la ciudad de Santa Marta